Ludus de Antichristo – dramma religioso del XII secolo
Ludus – la palestra gladiatoria retta dal lanista 
Ludus Magnus, la più importante palestra di gladiatori a Roma
Ludus – singolare di Ludi, giochi e spettacoli che si tenevano nell'antica Roma
Luduș – città della Romania nel distretto di Mureș
Ludus – gioco da tavolo